Lynge ist der Name von:

Orte
 Lynge (Allerød Kommune), Ortschaft im Lynge Sogn, Allerød Kommune
 Lynge (Knebel Sogn), Ortschaft im Knebel Sogn, Syddjurs Kommune
 Lynge (Sorø Kommune), Ortschaft im Lynge Sogn, Sorø Kommune
 Lynge (Tømmerby Sogn), Ortschaft im Tømmerby Sogn, Thisted Kommune

Personen:
 Albrecht Lynge († 1800), grönländischer Jäger und Grönlandspionier 
 Apollo Lynge (1940–2002), grönländischer Skilangläufer
 Aqqaluk Lynge (* 1947), grönländischer Politiker (Inuit Ataqatigiit), Schriftsteller und Journalist
 Augo Lynge (1899–1959), grönländischer Politiker, Lehrer und Schriftsteller
 Bernt Arne Lynge (1884–1942), norwegischer Botaniker
 Frederik Lynge (1889–1957), grönländischer Politiker, Schriftsteller und Lehrer
 Finn Lynge (1933–2014), grönländischer Politiker (Siumut), Pastor, Aktivist, Schriftsteller und Intendant

 Inge Lynge (* 1928), dänische Psychiaterin
 Klaus Lynge (1902–1981), grönländischer Landesrat, Handelsverwalter, Richter und Journalist
 Kristoffer Lynge (1894–1967), grönländischer Redakteur, Buchdrucker, Intendant, Schriftsteller, Übersetzer und Landesrat
 Laannguaq Lynge (* 1943), grönländische Politikerin (Siumut) und Bibliothekarin
 Nauja Lynge (* 1965), grönländisch-dänische Schriftstellerin
 Niels Lynge (1880–1965), grönländischer Pastor, Katechet, Maler, Dichter und Landesrat
 Niels Henrik Lynge (* 1937), grönländischer Journalist, Übersetzer und Musiker
 Ole Lynge, grönländischer Politiker (Inuit Ataqatigiit)
 Pipaluk Lynge-Rasmussen (* 1984), grönländische Politikerin (Inuit Ataqatigiit)
 Steen Lynge (* 1963), grönländischer Politiker (Demokraatit)
 Steffen Ulrich-Lynge (* 1956), grönländischer Politiker (Siumut), Ingenieur und Beamter
 Torben Emil Lynge (* 1940), grönländischer Politiker und Lehrer